Tallon Griekspoor era il detentore del titolo e lo ha difeso con successo battendo Roberto Carballés Baena con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Tallon Griekspoor (campione)
  Roberto Carballés Baena (finale)
  Bernabé Zapata Miralles (semifinale)
  Carlos Taberner (secondo turno)

  Tarō Daniel (quarti di finale) 
  Stefano Travaglia (primo turno) 
  Mats Moraing (secondo turno) 
  Zizou Bergs (primo turno)

Qualificati 

  Arthur Fils (secondo turno)
  Tristan Lamasine (secondo turno)
  Luca Van Assche (quarti di finale)

  Martin Krumich (primo turno) 
  Ivan Gakhov (semifinale) 
  Adrian Andreev (secondo turno)

Lucky loser 

  Oscar José Gutierrez (primo turno)

  Harold Mayot (primo turno)

Wildcard 

  Max Houkes (quarti di finale)
  Alexander Maarten Jong (secondo turno)

  Deney Wassermann (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Dutch Open 2022